Браль

 Браль — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Славомир Браль — польский писатель (литературный псевдоним — Якта-Ойя.